Rıza significa "consentiment", "satisfacció" en àrab i s'utilitza com a nom d'home en turc. Persones amb el nom Rıza inclouen:
 Hoca Ali Rıza - pintor turc
 Rıza Kayaalp - lluitador turc
 Rıza Tevfik Bölükbaşı - filosof i polític turc